Goldwasser nennt man einen Gewürzlikör, dem Blattgold zugesetzt wird. Bekannte Marken sind

 Danziger Goldwasser
 Schwabacher Goldwasser

Goldwasser ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Goldwasser (* 1982), US-amerikanischer Songwriter und Musiker der Psychedelic Rock-Band MGMT
 Edwin L. Goldwasser (1919–2016), US-amerikanischer Physiker
 Eugene Goldwasser (1922–2010), US-amerikanischer Biochemiker
 Ehud Goldwasser (1975–2006), israelischer Soldat, dessen Entführung Mitauslöser des  Libanonkrieges 2006 war
 Jacob Goldwasser (* 1950), israelischer Filmemacher, Fernsehautor und Mitglied der israelischen Filmakademie
 Orly Goldwasser (* 1951), israelische Ägyptologin
 Shafrira Goldwasser (* 1958), US-amerikanische Informatikerin

Siehe auch:
 Goldwater
 Goldwasser-Micali-Kryptosystem